AGGS steht für:
 Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz, Vorläuferin der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte
 Flugplatz Seghe im pazifischen Inselstaat Salomonen (ICAO-Code)

AGGS